Дисперсія випадкової величини
 Дисперсія світла
 Закон дисперсії
 Просторова дисперсія
 Дисперсність
 Дисперсія хвилі
 Дисперсія швидкостей